Памятник Шувалову — ряд памятников представителям российского аристократического рода графов  Шуваловых.

Список памятников 

 Памятник Ивану Шувалову (Москва) — памятник фавориту императрицы Елизаветы Ивану Шувалову перед Научной библиотекой МГУ.
 Памятник Ивану Шувалову (Санкт-Петербург) — во дворе здания Императорской Академии художеств, копия предыдущего.
 Памятник Петру Шувалову (Ижевск) — памятник графу Петру Ивановичу Шувалову, одному из основателей города.
 Памятник Павлу Шувалову (Лысьва) — памятник графу Павлу Петровичу Шувалову, воздвигнутый до революции, затем снесённый и восстановленный с нуля.